

Прізвище 
 Франсуа дю Плессі де Рішельє (1548–1590) — французький державний діяч.
 Арман-Жан дю Плессі де Рішельє (1585–1642), 1-й герцог де Рішельє (1629–1642) — французький державний діяч, кардинал (з 1622). Син Франсуа дю Плессі де Рішельє.

Титул 
 Арман-Жан де Віньєро дю Плессі (1629–1715), 2-й герцог де Рішельє (1642–1715) — маршал Франції, онук старшої сестри кардинала Рішельє.
 Луї-Франсуа де Віньєро дю Плессі (1696–1788), 3-й герцог де Рішельє (1715–1788) — маршал Франції, син Армана-Жана.
 Луї-Антуан де Віньєро дю Плессі (1736–1791), 4-й герцог де Рішельє (1788–1791) — син Луї-Франсуа.
 Арман-Емманюель де Віньєро дю Плессі (1766–1822), 5-й герцог де Рішельє (1791–1822) — французький і російський державний діяч, герцог (дюк), один із засновників Одеси, син Луї-Антуана.

Інше 
 Рішельє — річка в Канаді, права притока річки Святого Лаврентія.
 Рішельє — одеський футбольний клуб, названий на честь Армана Емманюеля дю Плессі.